Дане () — французская фамилия. Известные носители:

 Дане, Жан (1924—2001) — французский актёр.
 Дане, Мишель (1941—2009) — генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (1999—2008).
 Дане, Пьер (1650—1709) — французский священнослужитель, лексикограф, филолог.